Чарас — слово, означающее:

В географии 
 Чарас — одно из названий реки Чарыш.
 Чарас — остров на реке Индигирка в Якутии.
 Чарас — озёра в Якутии, в правобережье нижнего течения реки Хомпу, притока Таммы.
 Улэгир-Чарас — река в Якутии, правый приток реки Малая Куонамка.

В культуре 
 «Чарас» () — роман Анри де Монфрейда, опубликованный в 1947 году.
 Гуа Чарас () — пещерный храм Спящего Будды в 25 километрах севернее города Куантан, Малайзия. Место паломничества.
 Коллекция Чарас в Киото — собрание, в которое входит крупнейший за пределами Таиланда набор «томов кремации» (книг, создававшихся как ритуальные подарки на церемонии кремации).

В кинематографе 
 «» — индийский фильм 1976 года.
 «» — индийский фильм-боевик 2004 года, в России выходил на видео под названием «Экспедиция в Гималаи».

В спорте 
 «Чарас» — детско-юношеский клуб из Усть-Кана по хоккею с мячом; победитель всесоюзных соревнований «Плетёный мяч» 1985 года.

В биологии 
 Чарас — среднеазиатский столовый сорт тёмного винограда.
 Белый чарас — одно из названий сорта белого винограда Макабео.
 Ooencyrtus charas — насекомое семейства энциртид.

Прочее 
 Чарас — наркотическое вещество, получаемое из индийской конопли.